Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op donderdag, zoals 2004 en 2032.
Dit jaar heeft 53 weken in het ISO 8601 week/dag formaat. Bovendien begint in dit soort jaar week 10 (die op 1 maart begint) en alle andere weken vroeger dan in elk van alle andere soorten jaren.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een donderdag begint:

Kalender, Schrikkel 4